Gregorio Marañón (arts) - arts en filosoof in Madrid
 Plaza del Doctor Marañón - plein in Madrid
 Gregorio Marañón (metrostation) - metrostation aan bovenstaand plein
 Hospital General Universitario Gregorio Marañón - nabij ziekenhuis